Les Fils du vent

 Les Fils du vent, film de Julien Seri (2004), suite de Yamakasi (2001)
 Les Fils du vent, film de Bruno Le Jean (2004)
 Les Fils du vent, original : ), roman de science-fiction de Robert Charles Wilson (1988)
 Les Fils du vent, formation musicale française de jazz ethno-manouche fondée en 2005
 Les Fils du vent, association de protection animale, en partie spécialisée dans le sauvetage des lévriers espagnols (fondée fin )
 Les Fils du vent, série de romans de fantasy de Aurélie Chateaux-Martin (2013-encore en cours)